Корне́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 260 км на південний захід від Парижа, 95 км на схід від Нанта, 16 км на схід від Анже.

Історія 

1 січня 2016 року Корне, Андар, Боне, Ла-Боаль, Брен-сюр-л'Отьйон, Ла-Дагеньєр i Сен-Матюрен-сюр-Луар було об'єднано в новий муніципалітет Луар-Отьйон.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1101 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 2961,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Корне на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Корне на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Мен і Луара